

Cinema 
 The Great Impersonation – film del 1921 diretto da  George Melford
 Lotta di spie (The Great Impersonation) – film del 1935 diretto da Alan Crosland
 The Great Impersonation – film del 1942 diretto da John Rawlins

Letteratura 
 Il grande impostore (The Great Impersonation) – romanzo di E. Phillips Oppenheim del 1920